Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Boutter che ha battuto in finale Antony Dupuis 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Roger Federer (secondo turno)

 Vladimir Volčkov (primo turno)
 David Nainkin (primo turno)
 Antony Dupuis (finale)
 Agustín Calleri (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 1999